

Personen
 Jacobus Cornelius Kapteyn (1851-1922), Nederlands sterrenkundige
 Johannes (Jo) Kapteyn (Giessendam, 24 januari 1908 – Dachau, 8 augustus 1942), gereformeerd predikant die zich verzette tegen de nazi's en daardoor omkwam in Dachau. 
 Johannes Marie Neele Kapteyn (Kapteijn) (1870-1949), Nederlands germanist
 Paul Joan George Kapteyn (Jos Kapteyn) (1928), Nederlands jurist
 Willem Kapteyn (1849-1927), Nederlands wiskundige en broer van Jacobus Cornelius Kapteyn

Vernoemd naar Jacobus Cornelius Kapteyn
 Jacobus Kapteyn Telescope, een telescoop op La Palma
 Kapteyn Instituut, astronomisch instituut van de Universiteit Groningen
 Kapteyn (maankrater)
 Parallactisch instrument van Kapteyn, meetinstrument ontworpen door Jacobus Cornelius Kapteyn
 Ster van Kapteyn, hemellichaam, rode dwerg met
 Kapteyn b, exoplaneet
 Kapteyn c, exoplaneet

Zie ook 
 Gertrude Muysken (Kapteyn-Muysken), Nederlands vrijdenkster
 Kapteynbrug, brug in Groningen, vernoemd naar de astronoom